Коссо́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південний схід від Парижа, 135 км на схід від Марселя, 30 км на захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 114 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 260,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Коссоль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Коссоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи
 8687 Коссоль - астероїд, названий на честь території.

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи